До́гнал () — чешская фамилия. 

  (род. 1972) — чешский футболист.
 Догнал, Йиржи (1905—1984) — чешский актёр.
  (род. 1963) — чешский бадминтонист.
  (род. 1938) — чешский драматург и сценарист.
  (1876—1956) — чешский поэт и драматург.